Kiskőrös beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Kiskőrös
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kiskőrös
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kiskőrös